Барон Па́вел Гаври́лович Черка́сов (20 октября 1854, Тула — 1922) — русский деятель. Действительный статский советник (с 1903 г.) в звании камергера Высочайшего двора. Заведующий оброчными статьями кабинета Его Императорского Величества, основатель и редактор вестника «Русский союз рыболовов-удильщиков», а также автор более 300 статей по рыболовству. Наследник большой части капитала Черкасовых.

Биография 

Происходил из старинного баронского рода Черкасовых: сын статского советника барона Гавриила Ивановича Черкасова (1825—1899) и Натальи Дмитриевны Левшиной (1834—1907), внучка Павла Федуловича Левшина и правнучка Николая Дмитриевича Дурново. 

Павел родился 20 октября 1854 г. в Туле, где его отец служил губернским прокурором. После этого, из-за плохого здоровья отца, долгое время Черкасовы жили за границей — в Венеции, Вене, Флоренции, Канне. Только в 1861 г. Павел с семьей вернулся на родину. Как вспоминал сам Павел Гавриилович, близость реки Десны в его подмосковном имении сразу возбудила в нем «тяготение к воде», «унаследованное от бабушки». После долгих уговоров Павлу с братом купили удочки, правда первые попытки поймать рыбу оказались безрезультатными. Затем Павлу вновь пришлось покинуть Россию: мальчика отправили на учебу в Германию на пять лет. Вернувшись в 1870 г. «из немецкого школьного плена», Павел стал активно упражняться в рыбной ловле. Отчасти поворотным моментов в жизни Павла Гаврииловича стало знакомство с «Записками об уженьи рыбы» С. Т. Аксакова. Книгу подарил дядя Павла — Владимир Матвеевич Держанский-Дегтерев. Очень быстро Павлу стало ясно, что советы Аксакова нуждаются в дополнениях и исправлениях. Например, декларируемый классиком отказ от знакомства с иностранной рыболовной литературой, лишь препятствовал развитию рыболовства в нашей стране. Отдавая должное Аксакову, Павел Гавриилович обращается к иностранной литературе, в частности, книге Пуатевена «Друг Рыболова», которая явилась для него своего рода «откровением». С жаром он принялся за изучение усовершенствованных способов ужения, основанных на применении «бегучей снасти», и сразу оценил все выгоды применения катушки. В 1880 году Павел Гавриилович начинает печататься на страницах журнала «Природа и Охота», быстро приобретает известность.  Уже на следующий год статьи Черкасова появляются в английской «Фишинг газетт», одном из ведущих мировых изданий по рыбной ловле.

Его брат 22-й барон Николай Гаврилович Черкасов (1861 -?) был земским начальником Подольского уезда Московской губ. Член Государственной Думы III созыва (1907—1912); входил в число 97 умеренно-правых депутатов.

Русский союз рыболовов-удильщиков: История создания и развития Союза 

20 октября 1903 года по инициативе Павла Гаврииловича Черкасова был создан «Русский союз рыболовов-удильщиков». 18 декабря того же года в помещении Бюро Императорского Российского Общества Рыбоводства и Рыболовства на Фонтанке, 119, состоялось Собрание учредителей Русского Союза Рыболовов-Удильщиков. Барон П. Г. Черкасов стал его первым председателем, а затем и редактором «Вестника русского союза рыболовов-удильщиков», основной целью издания которого была популяризация современных знаний о любительском рыболовстве. На страницах вестника, помимо Черкасова, выступали известные рыболовы того времени — Плетнев, Комаров, Харитонов, Плещев, Ильин и другие. Когда же в российской глубинке, в г. Вятка в Поволжье, в 1909 году начал выходить журнал «Рыболов-охотник» (на базе созданного в 1906 году первого в России клуба спиннингистов под руководством Феопемпта Парамоновича Кунилова), Черкасов опубликовал в нем ряд статей о ловле «верчением». Эти статьи заложили основу русской школы спиннинга, разъяснили рыболовам преимущество этого уникального способа ловли.

Семья 
Был женат на Лидии Николаевне Черкасовой, дочери известного русского юриста Николая Васильевича Калачова. В браке родилось 5 детей.

 Барон Дмитрий Павлович Черкасов (27.07.1879 — ?), поручик лейб-гвардии кирасирского Ее Величества императрицы Марии Федоровны полка; женат на княжне Ольге Михайловне Шаховской, дочери земского деятеля и публициста Михаила Львовича Шаховского. Дети: Прасковья,  Анна (1918—1948), Тимофей (ум. во младенчестве), Аграфена (1921—1993).
 Барон Владимир Павлович Черкасов (2.02.1889 - ?), поручик 12 гусарского Ахтырского полка. С 18 апреля 1914 г. женат на Лидии Сергеевне Ярецкой (1892—?). Дети: Татьяна (08.02.1915 — ?), Владимир (14.08.1916 — ?).
 Барон Борис Павлович Черкасов (?)
 Наталья Павловна Горемыкина, ур. баронесса Черкасова (07.11.1880 — 24.09.1948), жена коллежского советника в звании камер-юнкера Высочайшего двора Михаила Ивановича Горемыкина (1878-?), сына неоднократного министра и премьер-министра Российского правительства Горемыкина (1839—1917).
 Лидия Павловна Лисаневич, ур. баронесса Черкасова (1881), жена богучаровского уездного предводителя дворянства, коллежского асессора Ивана Васильевича Лисаневича (1879-?).

Эта ветвь рода Черкасовых угасла со смертью Владимира Павловича Черкасова. Нынешние потомки сохранившие фамилию Черкасовых, идут от дочери Дмитрия Павловича Черкасова, которая была замужем за Ежи Александром Любомирским. После расстрела Прасковьи Дмитриевны и Ежи Любомирских, Дмитрий Павлович, стал опекуном своего внука Андрея Дмитриевича, дав ему своё отчество и фамилию. 

Двоюродным правнуком Павла Гавриловича является советский и российский религиовед и философ Алексей Алексеевич Радугин, через брата Николая Гавриловича Черкасова.

Генеалогия 
Черкасов, Павел Гаврилович являлся потомком Царя Картли Вахтанга VI, Юрия Алексеевича Долгорукова, Павла Федуловича Левшина, Николая Дмитриевича Дурново, Ивана Антоновича Черкасова, Степана Богдановича Глебова, царевича Василия Алексеевича Сибирского, Григория Алексеевича Урусова, Петра Алексеевича Долгорукова, Андрея Андреевича Голицына, Фёдора Михайловича Мстиславского, Василия Константиновича Чарторыйского, Анастасии Никитичны Лыковой-Оболенской, Петра Ивановича Буйносова-Ростовского, Никиты Романовича Захарьина-Юрьева и многих других выдающихся людей своего времени.

Примечания

Ссылки 
 http://www.fisherclub.ru/history/

Статские советники
Персоналии:Рыболовство
Черкасовы
Родившиеся в 1854 году